Le Motor City Open 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du  au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Julian Wellings.

La tête de série  Karim Darwish l'emporte face à Mohd Azlan Iskandar sans perdre un seul jeu pendant le tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

2010
Sport aux États-Unis en janvier 2010
Sport aux États-Unis en février 2010
Squash en 2010